Ballon – Charente Marittima
 Ballon – Sarthe
 Ballon – villaggio della Contea di Carlow in Irlanda

Pagine correlate 
 Nuvoletta – segno grafico dei fumetti contenente un dialogo, detto in Inglese balloon.

Altro
 Ballon – (nella danza) la capacità di apparire sospesi senza sforzo mentre si eseguono movimenti durante un salto.

Altri progetti